

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Heather Roop (née en 1986), actrice américaine ;
 Isaac Roop, (1822-1869), gouverneur du Nevada aux États-Unis ;
 Jeff Roop, (1973- ), acteur canadien.

Homonymie
Homonymie de patronyme